Krajské hokejové přebory jsou čtvrtá (Krajské ligy) a pátá (Krajské soutěže) nejvyšší hokejová soutěž v České republice. V sezóně 2021/22 probíhalo celkem 11 krajských lig (Prahy, Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňska a Karlovarska, Ústeckého kraje, Libereckého kraje, Pardubického a Královéhradeckého kraje, Vysočiny, Jižní Moravy a Zlínska a Moravskoslezského kraje).

Pražský přebor

Systém soutěže (v sezóně 2016/17) 
Ligy se účastní 9 týmů, které se v základní části utkají 2× (celkem 16 kol). Poté se tabulka rozdělí na první 4 týmy a zbylých pět mužstev. V nástavbě se týmy spolu utkají ještě 2× (celkem 6 kol, resp. 10 kol). Vítěz čtyřčlenné nástavbové skupiny postupuje do kvalifikace o baráž o 2. ligu. Ze soutěže se nesestupuje. Přeboru se účastní 2 týmy územně příslušné do Ústeckého kraje a 1 tým z Libereckého kraje.

Vítězové

Středočeské přebory

Systém soutěže (v sezóně 2016/17) 
 Družstva hrají dvoukolově, každý s každým celkem 22 kol.

 Bude použit tříbodový systém, tj. za vítězství v základní hrací době 3 body, za prohru 0 bodů. Nebude-li rozhodnuto v základní hrací době, následují samostatné nájezdy – 3× na každé straně, popř. dále po jednom samostatném nájezdu na každé straně až do rozhodnutí. Vítěz samostatných nájezdů obdrží 2 body, poražený v samostatných nájezdech 1 bod. Po skončení soutěže se odehraje play-off a jeho vítěz postupuje do kvalifikace o baráž o 2. ligu. Poslední sestupuje do krajské soutěže.

Krajská soutěž

Systém soutěže (v sezóně 2016/17) 
 Družstva hrají dvoukolově, každý s každým celkem 26 kol. Bude použit tříbodový systém, tj. za vítězství v základní hrací době 3 body, za prohru 0 bodů. Nebude-li rozhodnuto v základní hrací době, následují samostatné nájezdy – 3× na každé straně, popř. dále po jednom samostatném nájezdu na každé straně až do rozhodnutí. Vítěz samostatných nájezdů obdrží 2 body, poražený v samostatných nájezdech 1 bod. Nadstavba pro 1. – 4. družstvo základní části o postup do Krajské ligy, ze soutěže se nesestupuje.

Vítězové

Královéhradecké přebory

Systém soutěže (v sezoně 2016/17) 
 Ligy se účastní 8 týmů, které v základní části hrají dvoukolově každý s každým (28 kol) + dvě vložená kola.
 Po základní části 1. – 2. tým postupuje přímo do semifinále play-off, týmy na 3. – 6. místě hrají předkolo (čtvrtfinále) play-off, vítěz play-off hraje kvalifikaci o 2. ligu, týmy na 7. – 8. místě budou hrát baráž o záchranu v Krajské lize se dvěma nejlepšími týmy Krajské soutěže.

Krajská soutěž

Systém soutěže (v sezoně 2016/17) 
 V základní části hraje 7 družstev tříkolově každý s každým, tj. 18 utkání. Úkolem této části je určit pořadí družstev pro 2. část soutěže.
 Družstva na 1. a 2. místě postupují do baráže, kde se utkají s družstvy na 7. a 8. místě z Krajské ligy. Čtyři družstva se utkají dvoukolovým systémem každý s každým. Družstva na 3. – 7. místě po první části hrají dvoukolově každý s každým, tj. 8 utkání. Účastníkům se započítávají vzájemné výsledky z 1. části soutěže. Ze soutěže se nesestupuje.

Vítězové

Pardubický přebor

Systém soutěže (v sezoně 2016/17) 
 Ligy se účastní 11 týmů, které v základní části hrají dvoukolově (22 kol) v každém kole 1 tým stojí, která pokračuje nadstavbou sudá-lichá dvoukolově (11 kol) Poté následuje play-off. Vítěz play-off postupuje do kvalifikace o baráž o 2. ligu. Přeboru se účastní i 4 mužstva z Kraje Vysočina.

Vítězové

Liberecký přebor

Systém soutěže (v sezoně 2016/17) 
 Soutěže se účastní 7 týmů. Ty se utkají v I. části dvoukolově každý s každým (14 kol – 12 utkání). Poté se družstva rozdělí do dvou skupin A a B. II. část skupina "A" (1. až 4. místo po I. části) se utkájí dvoukolově každý s každým 6. utkání. II. část skupina "B" (5. až 7. místo po I. části) se utkají čtyřkolově každý s každým 8. utkání. Do II. části soutěže se přenáší všechny body získané v I. části soutěže. První dva týmy ve skupině "A" postupují přímo do semifinále playoff. Mužstva, která obsadí po skončení II. části 3. a 4. místo ve skupině A, respektive 1. a 2. místo ve skupině B postupují do čtvrtfinále playoff. Poslední tým ve skupině B končí a v soutěži obsadí poslední místo. Čtvrtfinále se hraje na dvě utkání. Semifinále, finále a utkání o 3. místo se hraje na dva vítězné zápasy. Vítěz finále postupuje do kvalifikace o 2. ligu. Přeboru se účastní i 2 mužstva z Ústeckého kraje.

Vítězové

Ústecký přebor

Systém soutěže (v sezoně 2016/17) 
 Soutěže se účastní 4 týmy. Ty se utkají čtyřkolově každý s každým (12 kol). Vítěz postoupí do kvalifikace o baráž o 2. ligu.

Vítězové

Karlovarské přebory

Krajská liga

Systém soutěže (v sezoně 2016/17) 
 Soutěže se účastní 4 týmy. V základní části hraje každý s každým čtyřkolově – celkem 12 kol. Vítěz základní části postupuje do kvalifikace o baráž o 2. ligu. Ze soutěže se nesestupuje.

Krajská soutěž

Systém soutěže (v sezoně 2016/17) 
 Soutěže se účastní 6 týmů. V základní části hraje každý s každým čtyřkolově – celkem 20 kol.

Vítězové

Plzeňské přebory

Krajská liga

Systém soutěže (v sezoně 2016/17) 
 Soutěže se účastní 8 týmů. V základní části hraje každý s každým dvoukolově – celkem 14 kol. Vítěz základní části postupuje do kvalifikace o baráž o 2. ligu. Přeboru se účastní také 1 mužstvo ze sousedního Karlovarského kraje. Ze soutěže se nesestupuje.

Krajská soutěž

Systém soutěže (v sezoně 2016/17) 
 Oddíly jsou seřazeny ve skupinách podle výkonnosti (skupina A je nejlepší, skupina C nejhorší). Vítěz finále skupin B a C postupuje, poslední ze skupin A a B sestupují
 Herní místa soutěže jsou: Kooperativa Plzeň, ČEZ Arena Plzeň, ZS Třemošná, ZS Rokycany, ZS Domažlice, ZS Klatovy, ZS Tachov a ZS Stříbro. ZS Stříbro je funkční pouze v omezeném období.
 Prvních 8 týmů dle tabulky hraje play-off. Play-off se hraje na dva zápasy. Pro určení postupujícího se postupuje následovně: 1) počet bodů podle výsledků utkání 2) skóre 3) počet gólů vstřelených na venkovním hřišti 4) pokud výše uvedená kritéria nedovolí rozhodnout o postupujícím, provedou se bezprostředně po odehrání utkání trestná střílení podle SDŘ.

Vítězové

Jihočeský přebor

Krajská liga

Systém soutěže (v sezoně 2016/17) 
 Soutěže se účastní 12 týmů. V základní části se dvoukolově utká každý s každým (22 kol).
 Prvních osm týmů postupuje do playoff. Čtvrtfinále, semifinále i finále se hraje na dva vítězné zápasy. Vítěz finále postupuje do kvalifikace o 2. ligu. Přeboru se účastní také 2 týmy z Kraje Vysočina. Ze soutěže se nesestupuje.

Vítězové

Soutěž Vysočiny

Systém soutěže (v sezoně 2016/17) 
 Soutěže se účastní 6 týmů. Tyto týmy se spolu utkají čtyřkolově každý s každým (10 kol). Soutěže se účastní také 2 týmy z Jihomoravského kraje. Ze soutěže se nepostupuje ani nesestupuje.

Vítězové

Jihomoravský a Zlínský přebor

Systém soutěže (v sezoně 2016/17) 
 Přeboru se účastní 13 celků, které hrají v základní části dvoukolově každý s každým (celkem 26 kol).
 Play-off se hraje společně nejlepších osm týmů. Vítěz finále postupuje do kvalifikace o 2. ligu.
 Ze soutěže se nesestupuje. Soutěže se také účastní dva týmy z Kraje Vysočina.

Sezóna 2019/20 

 V play-off zaveden boj o 3. místo.
 Dne 10. března 2020 byla série zápasů o 3. místo zrušena z důvodu nařízení vlády o opatření proti šíření pandemie koronaviru Covid19.
 Dne 12. března 2020 bylo z téhož důvodu zrušeno finále soutěže.
 V základní části soutěže se na 1. místě umístil celek HHK Velké Meziříčí. Se stejným počtem bodů skončil na 2. místě tým SK Minerva Boskovice.

Vítězové

Moravskoslezský přebor a Olomoucký přebor

Systém soutěže (v sezoně 2016/17) 
 Ligy se účastní 8 týmů. V základní části hraje čtyřkolově každý s každým (28 kol). Do čtvrtfinále play-off postoupí prvních 8 týmů. Vítěz postupuje do kvalifikace o 2. ligu. Přeboru se účastní také 1 tým ze Zlínského kraje. Z ligy se nesestupuje.

Vítězové

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Krajské soutěže na stránkách Českého svazu ledního hokeje

 
Ligy ledního hokeje v Česku